Пайков, Александр Николаевич (1924—1995) — участник Великой Отечественной войны, командир взвода 364-го стрелкового полка 139-й стрелковой дивизии 50-й армии 2-го Белорусского фронта, Герой Советского Союза (1945), младший лейтенант.
 Пайков, Валерий Лазаревич — поэт, журналист, доктор медицинских наук, профессор. Родился в г. Днепропетровске в 1939.
 Пайков, Михаил Борисович (род. 31.07.1989) — российский спортсмен, игрок в настольный теннис.
 Пайков, Николай Николаевич (1951—2010) — ведущий некрасовед, кандидат филологических наук.

Топоним 
 Пайкова — деревня, Абатский район, Тюменская область, Россия